Komono kan syfta på följande platser:

Japan 

 Komono, Mie, kommun, Mie prefektur,

Kongo-Brazzaville 

 Komono (distrikt), Lékoumou,